Начальник Генерального штаба Индии () — воинская должность в Британской Индии, существовавшая в 1906—1947 годах. Помогал Главнокомандующему в управлении Британской Индийской армией.

Начальники Генерального штаба, Индия (1904—1947)

Ссылки 
 

Военная история Великобритании
Вооружённые силы Британской Индии